Marek Cieszkowski – polski geolog, profesor
 Marek Cieszkowski – polski filolog, dr hab.